Corfield ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Corfield (Sir Frederick Vernon Corfield; 1915–2005), britischer konservativer Politiker
 Gwendoline Delbos-Corfield (* 1977), französische Politikerin (EELV), MdEP
 Hermione Corfield (* 1993), britische Schauspielerin
 Lu Corfield, walisische Schauspielerin

Corfield ist der Name folgender Unternehmen:
 K. G. Corfield Ltd, britischer Kamerahersteller aus Wolverhampton

Siehe auch:
 C & H, britisches Cyclecar, das 1913 von der Corfield & Hurle Ltd. in Stamford Hill (London) gebaut wurde